

Висши офицери

Старши и младши офицери 

Забележки:

1 Страната няма Въоръжени сили.

2 В Белгия има три официални езика – френски, немски и холандски.

3 Във Финландия има два официални езика – фински и шведски.

4 Званието е почетно.

5 В Беларус има два официални езика – беларуски и руски.

6 Звание, запазено за НКВ великия херцог в ролята му на главнокомандващ ВС на Люксембург. Не е включен в официалния спикък на военните звания на държавите членки на НАТО.

7 Исландия няма постояннодействащи ВС, но разполага с Подразделение за реагиране при кризи (Crisis Response Unit), което заедно с Бреговата охрана на Исландия е включено в системата за сигурност на НАТО. Званията в Подразделението за реагиране при кризи са включени в официалния спикък на военните звания на държавите членки на НАТО.

Бележки 

Европа